Czachowo puede referirse a los siguientes lugares en Polonia:

 Czachowo, Voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Czachowo, Voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Czachowo, Voivodato de Pomerania Occidental (noroeste de Polonia).

Enlaces externos